Proba de sabie masculin la Campionatul Mondial din 2013 s-a desfășurat pe 7 august la Budapesta, turul preliminar fiind organizat pe 5 iulie.

Medaliate

Rezultate

Faze finale

Prima jumătate

Planșa albastră
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 1
| RD1-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 64
| RD1-team02  =  Soji Aiyenuro
| RD1-score02 = 6
| RD1-seed03  = 33
| RD1-team03  =  Low Ho Tin
| RD1-score03 = 8
| RD1-seed04  = 32
| RD1-team04  =  Sandro Bazadze
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 17
| RD1-team05  =  Max Hartung
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 48
| RD1-team06  =  Julien Pillet
| RD1-score06 = 9
| RD1-seed07  = 49
| RD1-team07  =  Tomohiro Shimamura
| RD1-score07 = 0
| RD1-seed08  = 16
| RD1-team08  =  Kamil Ibraghimov
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 9
| RD1-team09  =  Nicolas Limbach
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 56
| RD1-team10  =  Saba Sulamanidze
| RD1-score10 = 4
| RD1-seed11  = 41
| RD1-team11  =  Seppe van Holsbeke
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 24
| RD1-team12  =  Dmîtro Pundîk
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 25
| RD1-team13  =  Marcin Koniusz
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 40
| RD1-team14  =  Alexandre Woog
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 57
| RD1-team15  =  Nicolas Rousset
| RD1-score15 = 14
| RD1-seed16  = 8
| RD1-team16  = {{Nowrap| Veniamin Reșetnikov}}
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 1
| RD2-team01  =  Diego Occhiuzzi
| RD2-score01 = 14
| RD2-seed02  = 32
| RD2-team02  =  Sandro Bazadze
| RD2-score02 = 15
| RD2-seed03  = 17
| RD2-team03  =  Max Hartung
| RD2-score03 = 15
| RD2-seed04  = 16
| RD2-team04  =  Kamil Ibraghimov
| RD2-score04 = 10
| RD2-seed05  = 9
| RD2-team05  =  Nicolas Limbach
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 24
| RD2-team06  =  Dmîtro Pundîk
| RD2-score06 = 10
| RD2-seed07  = 40
| RD2-team07  =  Alexandre Woog
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 8
| RD2-team08  = {{Nowrap| Veniamin Reșetnikov}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 32
| RD3-team01  =  Sandro Bazadze
| RD3-score01 = 11
| RD3-seed02  = 17
| RD3-team02  =  Max Hartung
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 9
| RD3-team03  =  Nicolas Limbach
| RD3-score03 = 9
| RD3-seed04  = 8
| RD3-team04  =

Planșa galbenă 
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Kenta Tokunan
| RD1-score02 = 7
| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Vincent Anstett
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Dmîtro Boiko
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Eli Dershwitz
| RD1-score05 = 12
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Matyas Szabo
| RD1-score06 = 15
| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Mamoudou Keita
| RD1-score07 = 10
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Luigi Samele
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  =  Enrico Berrè
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Andrii Iahodka
| RD1-score10 = 13
| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Valeri Priiomka
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Iulian Teodosiu
| RD1-score12 = 7
| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Philippe Beaudry
| RD1-score13 = 5
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Boladé Apithy
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Shaul Gordon
| RD1-score15 = 8
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Gu Bon-gil
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  = {{Nowrap| Tiberiu Dolniceanu}}
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Dmîtro Boiko
| RD2-score02 = 7
| RD2-seed03  = 44
| RD2-team03  =  Matyas Szabo
| RD2-score03 = 12
| RD2-seed04  = 12
| RD2-team04  =  Luigi Samele
| RD2-score04 = 15
| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  =  Enrico Berrè
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 45
| RD2-team06  =  Valeri Priiomka
| RD2-score06 = 11
| RD2-seed07  = 36
| RD2-team07  =  Boladé Apithy
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Gu Bon-gil
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

A 2-a jumătate

Planșa verde
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Nikolai Kovaliov
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Chan David Wei Ren
| RD1-score02 = 5
| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Yémi Geoffrey Apithy
| RD1-score03 = 14
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Renzo Agresta
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  James Honeybone
| RD1-score05 = 9
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Oh Eun-seok
| RD1-score06 = 15
| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Chang Chi Hin Cyrus
| RD1-score07 = 9
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Kim Jung-hwan
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Aleksei Iakimenko
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Jiang Kelü
| RD1-score10 = 10
| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Jeff Spear
| RD1-score11 = 13
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Alin Badea
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Joseph Polossifakis
| RD1-score13 = 11
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  András Szatmári
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =

Planșa roșie
{{16TeamBracket
|RD1=Tablou de 64
|RD2=Tablou de 32
|RD3=Tablou de 16
|RD4=Sferturi de finală

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Daryl Homer
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Pablo Moreno
| RD1-score02 = 8
| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Aleksander Ochocki
| RD1-score03 = 6
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  =  Csanád Gémesi
| RD1-score04 = 15
| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Oleh Șturbabin
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Won Jun-ho
| RD1-score06 = 13
| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Thành An Vũ
| RD1-score07 = 14
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  = {{Nowrap| Aliaksandr Buikevich}}
| RD1-score08 = 15
| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Fernando Casares
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Evgeni Frolov
| RD1-score10 = 7
| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Sun Wei
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Aldo Montano
| RD1-score12 = 15
| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Adam Skrodzki
| RD1-score13 = 10
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ciprian Gălățanu
| RD1-score14 = 15
| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Sergio Escudero
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Áron Szilágyi
| RD1-score16 = 15
| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Daryl Homer
| RD2-score01 = 13
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  =  Csanád Gémesi
| RD2-score02 = 15
| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Oleh Șturbabin
| RD2-score03 = 10
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =

Referințe
  Tablouri competiționale  pe En Garde
  Clasament complet la Federația Internațională de Scrimă

Campionatul Mondial de Scrimă din 2013